Камалуддин Абуль-Фатх Муса ибн Юнус аль-Мавсили (Мосул, 1156 — Мосул, 1242) — математик, астроном и богослов. Ученик Шараф ад-Дина ат-Туси, учитель ал-Абхари и Насир ад-Дина ат-Туси. Прославился решением задачи о квадратуре сегмента круга, поставленной послом императора Фридриха II.

Биография 
Его полное имя:Абуль-Фатх Камалуддин Муса ибн Юнус ибн Мухаммад ибн Мана аш-Шафии.

Написал «Трактат о доказательстве предпосылки, которой пренебрёг Архимед в его книге о делении круга на семь равных частей», комментарий к «Трактату о геометрических построениях» Абуль-Вафы аль-Бузджани, «Трактат о построении линейной астролябии Шараф ад-Дина ат-Туси», «Книгу султанских тайн о звёздах», «Трактат о квадратных числах» (в котором доказаывается, что сумма двух нечётных квадратов не может быть квадратом).

Литература 
 Матвиевская Г. П., Розенфельд Б. А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII—XVII вв.). В 3 т. М.: Наука, 1983.

Персоналии по алфавиту
Математики по алфавиту
Математики средневекового Востока
Математики XIII века
Астрономы по алфавиту
Астрономы средневекового Востока
Астрономы XIII века
Родившиеся в 1156 году
Умершие в 1242 году